Галина Васильевна Ларионова () — передовик производства, депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Чувашской АССР.

Биография 
Родилась 18 марта 1935 года в деревне Маяк Канашского района Чувашии. Окончила Республиканскую школу подготовки руководителей и специалистов сельского хозяйства (1958). Работала агрономом (1959-82), бригадиром 1-й полевод. бригады (1982-90) колхоза «Канаш» Канашского района.

Депутат Верховного Совета Чувашской АССР 7 созыва (1967—1971).

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР (1985)
 Заслуженный агроном Чувашской АССР (1980)
 медали

Ссылки 
 Биография в Чувашской энциклопедии
 Список депутатов Верховного Совета СССР 11 созыва
 Список депутатов Верховного Совета Чувашской АССР 7 созыва

Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Чувашской АССР
Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР